Latinsk, latinskt eller latinska, kan syfta på:
Latinska alfabetet – ett alfabet, ursprungligen anpassat för latinet som har blivit det vanligaste alfabetet i världen
Latin – ett språk som talades och var skriftspråk i romerska riket
Latinska språk – en grupp av indoeuropeiska språk som utvecklats ur latinet
Latinare – ett folk från Latium Vetus som sträckte sig från Rom längs kusten söderut i nuvarande Italien
Latium – en region i mellersta Italien (Lazio)